Noarootsi (schwedisch und deutsch: Nuckö) ist eine ehemalige Landgemeinde im estnischen Kreis Lääne mit einer Fläche von 296 km². Sie hatte 981 Einwohner (Stand: 1. Januar 2008). 2017 wurde Noarootsi Teil der vergrößerten Landgemeinde Lääne-Nigula.

Noarootsi lag direkt an der Ostsee im westlichen Teil des Landkreises. Die Gegend war seit der Mitte des 13. Jahrhunderts mehrheitlich von Estlandschweden bewohnt, die hauptsächlich vom Fischfang lebten. Die meisten schwedischsprachigen Bewohner wurden 1943/44 kurz vor der Besetzung Estlands durch die Sowjetunion nach Schweden umgesiedelt.

Dörfer 
Seit 1997 wurden die Ortsnamen wieder zweisprachig in Estnisch und Schwedisch angegeben. Der Verwaltungssitz befand sich in Pürksi (Birkas).

Zur Landgemeinde gehörten folgende Dörfer:

Weblinks 
 Kultur der Küstenschweden in Estland (in Estnisch, Schwedisch und Finnisch)
 Museum der Küstenschweden in Haapsalu (in Estnisch und Schwedisch)
 Beyer, Jürgen, 'Whom should one thank for a narrow escape? Lessons drawn from a perilous journey from Vormsi and Noarootsi to Finland in 1796', in: Pro Ethnologia 17 (2004), S. 175–195 (PDF-Datei; 7,00 MB)

Ehemalige Gemeinde in Estland
Lääne-Nigula (Landgemeinde)
Gemeindeauflösung 2017